Faetón, en la mitología griega, es hijo de Helios y Clímene.

El nombre Faetón (en griego Φαέθων, Faethōn, en inglés Phaeton o Phaëton, en francés Phaéton) puede referirse también a:

 faetón, un tipo de carruaje.
 faetón, un tipo de carrocería de automóvil de lujo.
 Faetón, hipotético décimo planeta del sistema solar que habría orbitado entre Marte y Júpiter y de cuya destrucción habría surgido el cinturón de asteroides.
 Phaéton, tragedia lírica compuesta por Jean-Baptiste Lully.
 Phaethon, un género compuesto por tres especies de aves tropicales conocidas como faetones o rabijuncos.
 Faetón, el consejero del Patriarca Arlés en el manga y animé Saint Seiya.
 Phaeton, primera nave interestelar de la Tierra, en el siglo XXII, en la película Virtuality (de 2009).
 Faetón, asteroide del sistema solar.